Шагалов — русифицированная еврейская фамилия, образована от фамилии Шагал (Иврит: «שאגאל»). Происхождение от еврейской фамилии Леви (Иврит: «לוי»), (нотарикон от сган леви — помощник первосвященника).

Известные носители 
 Шагалов, Анатолий Валерианович (1924—1944) — знаменосец стрелкового полка, Герой Советского Союза (1945, посмертно).

 Шагалов, Александр Михайлович, учитель русского языка и литературы, школа № 7 им. Г. К. Жукова (Армавир).

Женщины 
 Шагалова, Екатерина Александровна (род. 1976) — российская кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
 Шагалова, Людмила Александровна (1923—2012) — советская и российская актриса кино и театра.
 Шагалова, Татьяна Львовна (1955—2000) — советская и российская актриса озвучивания.

Примечания